45. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Nagano, w Japonii w dniach 18–19 stycznia 2014 roku. Zawodnicy dwukrotnie rywalizowali na dystansie 500 i 1000 metrów.

Tytuły mistrzów świata wywalczyli: Chinka Yu Jing i Holender Michel Mulder.

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
2014 w sportach zimowych
2014 w Japonii
Łyżwiarstwo szybkie w Japonii
Zawody sportowe w Nagano